Морис Пик (1866—1957) — французский энтомолог, который специализировался на жесткокрылых (колеоптеролог).

Биография 
Внёс вклад в «Catalogue raisonné des coléoptères de Saône-et-Loire» (Le Creusot, Martet, 1887) Мари-Луи Факонне и стал автором множества работ небольшого объёма, которые публиковал в «L'Échange», «Revue Linnéenne» и в которых описывал новые виды жуков. Его наиболее важной работой стал вклад в «Coleopterorum Catalogus» Зигмунда Шенклинга.

Коллекция Пика хранится в парижском Национальном музее естественной истории.

Он опубликовал 950 статей, описал 3174 видов жесткокрылых и назвал около 2200 разновидностей (подвидов и  прочих). Его краткие описания, лишенные иллюстраций, часто оспариваются.

Награды 
 Кавалер Ордена Почетного легиона (6 октября 1933 года)
 Офицер Ордена Почетного легиона (11 июля 1952 года)

Примечания

Ссылки 
 Constantin (R.), 1992 — Memorial des Coléopteristes Français. Bull. liaison Assoc. Col. reg. parisienne, Paris (Suppl. 14) Portrait
 Lhoste (J.), 1987 — Les entomologistes français. 1750—1950. INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), Paris.
 Pic (M.), 1942 — Mon jubilé entomologique
Колеоптерологи
Энтомологи Франции
Офицеры ордена Почётного легиона